Лос Бенавидес има више значења:

 Лос Бенавидес (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бенавидес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Бенавидес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику